Жан Клеман:
 Клеман, Жан Батист (1836—1903) — французский поэт-песенник, публицист, деятель социалистического движения.
 Клеман, Жан Мари Бернар (1742—1812) — французский критик и переводчик.
 Клеман, Жан-Пьер (1809—1870) — французский экономист и историк.